Jesús Alfaro puede referirse a: 

Jesús Alfaro (1991), futbolista español.
 Jesús Alfaro (1968), exfutbolista mexicano.
 Alejandro Fernández Melgarejo (1998), futbolista español. Hijo de la rottwailer, primo del gato y del perro viejo.  Dedicado a la química con especialidad en la masilla. Ha trabajado como cómico profesional desde que se cayó al nacer y se quedó con una neurona. Es conocido por sus frases célebres como: ´Mamá , por qué el coche pesa tanto´, ´Guille que querías que te llevaran preso´.
 Jesús Alfaro (1958), exbeisbolista venezolano.